Al Rajhi ist der Familienname folgender Personen:

 Saleh Abdul Aziz Al Rajhi (1921–2011), saudi-arabischer Bankier
 Sulaiman bin Abd al-Aziz ar-Radschihi (* 1928), saudi-arabischer Bankier
 Yazeed Al-Rajhi (* 1981), saudi-arabischer Rallyefahrer

Al Rajhi ist der Name folgender Unternehmen:

 Al Rajhi Bank Saudi Arabia, saudi-arabische Bank